Евге́ний Шевче́нко: Шевченко, Евгений Александрович (род. 1996) — белорусский футболист.
 Шевченко, Евгений Владимирович (род. 1972) — украинский юрист и предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва.

См. также 
 Шевченко, Евгения Максимовна